Numidië (historisch gebied), regio in Noord-Afrika in de Oudheid
Numidië (Romeinse provincie), Romeinse provincie in Noord-Afrika

Zie ook 
 Numidia (doorverwijspagina)